Konvencija (zasjedanje), veliko okupljanje ljudi koji imaju neki zajednički interes
 Politička konvencija, formalno okupljanje ljudi u političke svrhe
 Ugovor, sporazum u međunarodnom pravu
 Europska konvencija o ljudskim pravima, jedan od najznačajnijih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima
 Konvencija (pravilo), običaj ili tradicija, standard izgleda ili ponašanja